Lebedin () ist der Name russischer Orte:

 Lebedin (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Lebedin (Kursk), Weiler im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

Siehe auch:
 Lebedyn, Ortsname in der Ukraine